Duitsland:
 St. Georgen im Schwarzwald
 Sankt Georgen (Freiburg), stadsdeel van Freiburg im Breisgau

Italië:
 Sankt Georgen (Italië)

Oostenrijk:
 Sankt Georgen am Fillmannsbach
 Sankt Georgen am Längsee
 Sankt Georgen am Reith
 Sankt Georgen am Walde
 Sankt Georgen am Ybbsfelde
 Sankt Georgen an der Gusen
 Sankt Georgen an der Leys
 Sankt Georgen an der Stiefing
 Sankt Georgen bei Grieskirchen
 Sankt Georgen bei Obernberg am Inn
 Sankt Georgen bei Salzburg
 Sankt Georgen im Attergau
 Sankt Georgen im Lavanttal
 Sankt Georgen ob Judenburg
 Sankt Georgen ob Murau